Ћелија је јединица или одељак, окружен зидом или неком другом границом. Као појам, ћелија је постала општи синоним за градивне јединице од којих настају сложеније структуре.

У билогији и физици:
 ћелија (биологија), основна јединица грађе и функције свих живих бића осим вируса
 ћелија (пчеларство) у кошници
 електрохемијска ћелија

У друштвеним наукама:
 затворска ћелија
 манастирска ћелија
 манастир Ћелије, женски манастир Српске православне цркве
 Манастир Ћелије (Лајковац), мушки манастир Српске православне цркве

У географији:
 Ћелије (језеро), вештачко језеро у Златарској клисури, Србија
 Ћелије (Лајковац), насеље у општини Лајковац, Србија
 Ћелије (Крушевац), насеље у општини Крушевац, Србија
 Ћелије (Гаџин Хан), насеље у општини Гаџин Хан, Србија
 Ћелије (Трпиња), насеље у општини Трпиња, Србија

У рачунарству:

 table cell, as used in HTML / web pages
 cellular automata in mathematics
 Geometric cell, the three-dimensional analogue of a face
 The Cell computer chip being designed for the PlayStation 3

У уметности:
 у музици ћелија је ритмичка, мелодијска или нека друга група
 Ћелија (филм), са Џенифер Лопез